El término Luza puede referirse a:
Rubia peregrina, planta herbácea de la familia de las rubiáceas.
Luza, ciudad del óblast de Kírov, en Rusia.